Sentenzen steht für:

literarische Werke:
 Sentenzen des Sextus
 sententiae, Libri Quattuor Sententiarum, Sentenzen des Petrus Lombardus, siehe Petrus Lombardus#Werk
Weiteres:
Sentenzen (Walzer) von Johann Strauss
Siehe auch:
 Sentenz